Lipkowo – wieś w Macedonii Północnej, siedziba gminy Lipkowo
 Lipkowo – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko

 gmina Lipkowo – w Macedonii Północnej